Normanville ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Normanville (Eure) im Département Eure
 Normanville (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime